Dolsko ist der Name folgender Ortschaften: 

 Dolsko (Miastko), deutsch Dulzig, Dorf in der Gmina Miastko, Polen
 Dolsko (Moryń), deutsch Dölzig, Dorf in der Gmina Moryń, Polen
 Dolsko (Slowenien), deutsch Thalberg in der Oberkrain, Dorf in der Gemeinde Dol pri Ljubljani, Slowenien

Dolsko bezeichnet: 
 Dolsko (FFH-Gebiet), FFH-Gebiet in der Nähe von Dolsko, Slowenien, siehe Liste der FFH-Gebiete in Slowenien